Die World Series 1975 war die 72. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die Boston Red Sox, und der Champion der National League, die Cincinnati Reds, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 11. und endete am 22. Oktober 1975. Sieger durch einen 4:3-Sieg wurden die Cincinnati Reds, die damit ihre dritte Meisterschaft erringen konnten.

Als MVP der Serie wurde Cincinnatis Outfielder Pete Rose ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 11. Oktober 1975 im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 2 
Sonntag, 12. Oktober 1975 im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 3 
Dienstag, 14. Oktober 1975 im Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio

Spiel 4 
Mittwoch, 15. Oktober 1975 im Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio

Spiel 5 
Donnerstag, 16. Oktober 1975 im Riverfront Stadium in Cincinnati, Ohio

Spiel 6 
Dienstag, 21. Oktober 1975 im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 7 
Mittwoch, 22. Oktober 1975 im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Weblinks 
 Die World Series 1975 auf mlb.com
 Die World Series 1975 bei baseball-reference
 Die World Series 1975 bei baseball-almanac

Nachweise 

1975
Baseball 1975
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in Cincinnati
Boston Red Sox
Cincinnati Reds